Dieren
 een dier uit de familie van de Elephantidae, onder andere:
 Aziatische olifant (Elephas maximus)
 Savanneolifant (Loxodonta africana)
 Bosolifant (Loxodonta cyclotis)
 Olifanten - de groep van nog levende olifanten in algemene zin (niet in een formele biologische classificatie)
 Witte olifant - heilig dier in sommige culturen
In bovenstaande betekenissen komt Olifant of Oliphant alleen in het Nederlands voor. In andere talen is het Elephant, Elefant enz.
 Oliphaunt of Mûmak - fictieve vechtolifant uit In de Ban van de Ring

Overige
 Olifanten van Almere - beeldengroep
 De Olifant (Birdaard) - een windmolen in Friesland
 D'Oliphant - Landhuis in 1591 gebouwd te Nieuwesluis, Heenvliet (2015 Nissewaard) In 1977 verplaatst naar Rotterdamse wijk Charlois.
 De Olyphant (Haarlem) - voormalige bierbrouwerij in Haarlem
 De Olyphant (Utrecht) - rijksmonument aan de Oudegracht in Utrecht
 De Olifant (locomotief) - een van de eerste locomotieven op het Europese vasteland die van Brussel naar Mechelen reed
 Olifant (tank) - een Zuid-Afrikaanse modernisering van de Centuriontank
 Olifant (gravure) - een allegorische gravure
 Olifant (Jan Meefout) - een kunstwerk in Amsterdam
 Olifants - een oud Nederlands papierformaat
 Olifant (jenever) - een merk sterke drank
 De Olifant (sigaren) - een sigarenfabrikant uit Kampen
 Olifant (reliekhouder) - een reliekhouder gemaakt van een slagtand van een olifant (ook in andere talen heet dit een "olifant")
 Olifant (instrument) - een muziekinstrument gemaakt uit een slagtand, behorend tot de groep van de natuurhoorns, vooral bekend als de hoorn van Roland
 Olifantje van Bernini - een beeldhouwwerk in Rome
 Olifant (VHP), het partijcentrum van de Surinaamse politieke partij VHP

Zie ook
Mammoeten, een geslacht van uitgestorven olifantachtigen